

Блаца — село в общині Тутін, Рашський округ.

Блаца — село в складі общини Солін, Сплітсько-Далматинська жупанія.
 Пустинь Блаца — монастир в Хорватії.

Також 
 Блаце